Pikula est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, joueur professionnel américain de Magic
 (né en 1969), joueur d'échecs professionnel serbe
 (1944-2015), joueur canadien de football canadien
 (né en 1993), joueur américain de football américain
 (né en 1981), joueur canadien de football canadien

Voir aussi
Pikulas, dieux de la mythologie païenne prusse
Jonah Justin Pikulas, homme politique malgache

Homonymie de patronyme